Beauchamps (Manche), al departament de la Manche
 Beauchamps (Somme), al departament del Somme
 Beauchamps-sur-Huillard, al departament del Loiret